PCRD est un sigle qui signifie :
 Programme-cadre de recherche et de développement : il s'agit d'un programme de l'Union européenne en matière de recherche et de développement ;
 En anglais, le PCRD est traduit par FP pour Framework Programme.